Vähä-Kaija kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä-Kaija (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Vähä-Kaija (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar